Orange Line steht für:
 Orange Line (Lahore), Schnelltransportsystem in Lahore, Pakistan
 Orange Line (MBTA), U-Bahn in Boston und Umgebung
 Orange Line, Stadtbahnlinie in Dallas/Texas und Umgebung